Pegaso puede referirse a:

 FOTO VIRGENES, un caballo alado de la mitología griega;
 la constelación Pegaso;
 la familia de cohetes Pegaso;
 la marca española de vehículos Pegaso;
 la placa base Pegasos;
 el Galáctico Pegaso, un equipo de fútbol de la Comunidad de Madrid;
 un nanosatélite de Ecuador
 Grupo Pegaso, grupo empresarial mexicano enfocado a la tecnología, telecomunicaciones y publicidad.
 una revista literaria uruguaya